Ornamenta  steht für:
 Ornamenta (Auszeichnung), Römische Ehrenrechte der (fiktiven) Magistratur und des (fiktiven) Triumphs
 (350) Ornamenta, Asteroid